Fraberger ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Fraberger (* 1973), österreichischer Psychologe und Autor
 Hans Fraberger (1905–1948), österreichischer Boxer